Гасан Мамедов:
 Мамедов, Гасан Агамамед оглы (1938—2003) — советский и азербайджанский актёр, Заслуженный артист Азербайджанской ССР.
 Мамедов, Гасан Джафарович (род. 1956) — советский и туркменский музыкант, скрипач, Заслуженный артист Туркменистана.
 Мамедов, Гасан Мамед Гусейн оглы (1912—1985) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда.